Perow bezeichnet:

 Perow (Groß Wüstenfelde), einen Ortsteil der Gemeinde Groß Wüstenfelde im Landkreis Rostock in Mecklenburg-Vorpommern
 Perow-Nunatakker, eine Gruppe von Nunatakkern in der Antarktis

Perow ist der Familienname folgender Personen:

 Anatoli Wassiljewitsch Perow (1926–2001), sowjetischer Boxer 
 Wassili Grigorjewitsch Perow (1834–1882), russischer Maler

Siehe auch:
 Mount Perov, Berg im Königin-Maud-Land, Antarktika
 Pero (Begriffsklärung)